

Aziende 
 ANAMA – consorzio di aziende esercenti le attività di spedizione.

Geografia 
 Anama – comune del Brasile dello stato di Amazonas

Zoologia 
 Anama – genere di coleotteri della famiglia Staphylinidae